Ledernacken bezeichnet:
 einen Soldaten des United States Marine Corps (USMC)

 Ledernacken (1944) (Marine Raiders), US-amerikanischer Kriegsfilm des Regisseurs Harold D. Schuster aus dem Jahr 1944
 Die Ledernacken (1987) (Eroi dell'inferno bzw. Hell’s Heroes), italienischer Kriegsfilm von 1987, Regie Max Steel

 Ledernacken (Band), eine deutsche Band

 siehe auch → Sprengkommando Ledernacken (Operation Bikini), US-amerikanisches Kriegsfilmdrama von 1962, Regie: Anthony Carras